Тоні Доблас (;  5 серпня 1980, Дос-Ерманас) — іспанський футболіст, що грав на позиції воротаря.

Виступав, зокрема, за клуб «Реал Бетіс».

Володар Кубка Іспанії. Володар Кубка Італії. Чемпіон Фінляндії. Володар Кубка Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Народився 5 серпня 1980 року в місті Дос-Ерманас. Вихованець футбольної школи клубу «Реал Бетіс».

У дорослому футболі дебютував 1999 року виступами за команду «Реал Бетіс Б», у якій провів чотири сезони, взявши участь у 137 матчах чемпіонату.

Протягом 2003—2004 років захищав кольори клубу «Херес».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Реал Бетіс», до складу якого приєднався 2004 року. Відіграв за клуб з Севільї наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри. За цей час виборов титул володаря Кубка Іспанії.

Згодом з 2008 по 2018 рік грав у складі команд «Реал Сарагоса», «Уеска», «Реал Сарагоса», «Херес», «Реал Сарагоса», «Хазар-Ланкаран», «Наполі», «ГІК», «Корнелла», «Делі Дайнамос», «Толедо», «Делі Дайнамос», «Екстремадура» та «Сан-Фернандо».

Завершив ігрову кар'єру у команді «Серес-Негрос», за яку виступав протягом 2018—2019 років.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Титули і досягнення 
  Володар Кубка Іспанії (1):
 «Реал Бетіс»: 2004–2005
  Володар Кубка Італії (1):
 «Наполі»: 2013–2014
 Чемпіон Фінляндії (1):
 «ГІК»: 2014
 Володар Кубка Фінляндії (1):
 «ГІК»: 2014

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Іспанські футболісти
Футбольні воротарі
Футболісти «Реал Бетіса»
Футболісти «Хереса»
Футболісти «Реала» (Сарагоса)
Футболісти «Уески»
Футболісти «Хазара»
Футболісти «Наполі»
Футболісти ГІКа
Футболісти «Одіші»
Футболісти «Толедо»
Футболісти «Екстремадури» (2007)
Футболісти «Сан-Фернандо»
Футболісти «Серес-Негрос»
Іспанські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Азербайджані
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери у Фінляндії
Футбольні легіонери в Індії
Футбольні легіонери на Філіппінах